Такада (髙田; букв. високе бамбукове поле) — японське прізвище.

Відомі носії 
 Такада Кадзумі — японський футболіст
 Такада Кендзо — японський модельєр і дизайнер
 Такада Масао — японський футболіст
 Такада Нобухіко — японський реслер та боєць змішаних єдиноборств.
 Такада Юдзі — японський борець вільного стилю
 Такада Ясунорі — японський футболіст

Японські прізвища